Крукстаун (Корк) — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк (провинция Манстер)
 Крукстаун (Килдэр) — деревня в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер)